Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Х-Мен“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Сезон 4

Сезон 5 

Анимационната вселена на Марвел
Х-Мен